Joods Monument ist die niederländische Bezeichnung für ein jüdisches Denkmal, genauer ein Mahnmal zum Gedenken an die Juden, insbesondere

 Joods Monument (Denkmal), 1990 von dem Künstler Sam Drukker im niederländischen Assen aufgestelltes Verfolgtendenkmal
 Joods Monument (Website), 2005 eingerichtete Website zur Erinnerung an rund 101.800 niederländische Juden, die dem Holocaust (Shoa) zum Opfer fielen.